Юссеф Рамалью Шермити (; родился 24 мая 2004, Санта-Мария) — португальский футболист, нападающий клуба «Спортинг».

Клубная карьера 
Воспитанник «Спортинга», 15 января 2023 года Шермити дебютировал за основную команду клуба в матче Примейра-лиги против «Бенфики». 6 февраля 2023 года Шермити забил свой первый гол за «Спортинг» в матче Примейра-лиги против «Риу Аве». Он стал самым молодым игроком клуба после Криштиану Роналду, забивавшим победный гол в выездном матче.

Карьера в сборной 
Выступал за молодёжные сборные Португалии возрастом до 15, до 16, до 18 и до 19 лет.

Примечания 

Футболисты Португалии
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Спортинг B» Лиссабон